Joseph Berres ist der Name folgender Personen:

* Joseph Berres (Mediziner) (Joseph Berres Edler von Perez; 1796–1844), österreichischer Anatom und Chirurg
 Joseph Berres (Maler) (Joseph Berres Edler von Perez; 1821–1912), österreichischer Offizier und Maler